Obbligazione – in corporate finance e finanza pubblica, è un titolo di debito emesso da una società o da un ente pubblico come uno stato ed è una security insieme alle azioni e ai derivati.
Obbligazione – rapporto giuridico che lega un debitore a un creditore

Altri progetti